Por Olimpíadas de Cortina d'Ampezzo você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Inverno de 1944, não realizados em virtude da II Guerra Mundial.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1956, os 7º Jogos Olímpicos de Inverno.

Desambiguação